Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo, ma ha scelto di prendere parte al concomitante torneo di Linz.

In finale Dajana Jastrems'ka ha battuto Wang Qiang con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Naomi Ōsaka (ritirata)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Garbiñe Muguruza (semifinale)

 Lesja Curenko (ritirata)
 Wang Qiang (finale)
 Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
 Alizé Cornet (secondo turno)

Wild card 

  Eudice Chong (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)

 Zhang Ling (primo turno)

Qualificate 

  Sabina Sharipova (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Bibiane Schoofs (primo turno)

 Nao Hibino (secondo turno)
 Fanny Stollár (primo turno)
 Lesley Pattinama Kerkhove (secondo turno)

Lucky loser 

  Viktorija Tomova (secondo turno)
  Julia Glushko (primo turno)

 Caroline Dolehide (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2018